Ilmspitze ist der Name folgender Berge:

 Ilmspitze (Stubaier Alpen) in den Stubaier Alpen in Nordtirol
 Ilmenspitze in den Ortler-Alpen an der Grenze zwischen Südtirol und dem Trentino